Естер може да се односи на:

 Естер (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Естер (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 естар, органско једињење